In 1986 werd het toernooi om de Davis Cup  voor de 75e keer gehouden. De Davis Cup is het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt georganiseerd.

Australië won voor de 26e keer de Davis Cup door in de finale Zweden met 3-2 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de regionale groep.

België verloor de kwartfinale van de Europese zone en komt daardoor ook volgend jaar uit in de regionale groep.

Nederland 

Nederland speelt in de regionale groep.

^ = trok zich terug

Nederland was succesvol in de eerste wedstrijd, maar verloor de volgende wedstrijd. Hierdoor promoveerde het niet, maar handhaafde het zich in groep 1.